

Інченково — село, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Інченково — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область